Indonesië
 Pandaan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Pandaan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java